OTP Банк Лига 2021/2022 () — 123-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Он начался 30 июля 2021 года и закончился 7 мая 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Венгрии на soccerway

Чемпионат Венгрии по футболу
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2021 году
Спорт в Венгрии в 2022 году